Das Francistown Stadium ist ein multifunktionelles Stadion in Francistown, Botswana. Es wird meistens für Fußballspiele und für die Heimspiele des TAFIC FC Francistown benutzt. Das Stadion hat eine Kapazität von über 26.000 Plätzen. Wegen Verspätungen und Missmanagement konnte das Stadion nicht rechtzeitig für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 fertiggestellt werden, wie eigentlich geplant. Das Stadion liegt am Westrand der Stadt.

Am 6. August 2015, als das Francistown Stadium eröffnet wurde, hatte es eine Kapazität von 26.500 Personen. Es beheimatete am 5. September 2015 das erste Spiel zwischen den Fußballnationalmannschaften Botswanas und Burkina Fasos während der Qualifikation zur Fußball-Afrikameisterschaft 2019. Botswana gewann mit 1:0.

Einzelnachweise 

Fußballstadion in Botswana
Francistown
Fußballstadion in Afrika
Erbaut in den 2010er Jahren